Ferdinánd Zichy kan avse:

 Ferdinánd Zichy (1783–1862), ungersk greve och militär
 Ferdinánd Zichy (1829–1911), ungersk greve och politiker